Porpita är ett släkte av nässeldjur. Porpita ingår i familjen Porpitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Porpita